Тарас Думич (нар. 28 вересня 1977, Львів) — український юрист і адвокат, керуючий партнер фірми Wolf Theiss в Україні. Відомим клієнтом Думича є одіозний російський кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі, що підтримує та спонсорує війну Росії в Україні.

Життєпис 
Тарас Думич народився 28 вересня 1977 року у Львові. У 1999 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Згодом навчався у Школі права університету Балтимора, США (2000 рік), Гаазькій академії міжнародного права, Нідерланди (2001 рік). У 2002 році Думич закінчив навчання на юридичному факультеті Лондонського університету Гілдхол та отримав диплом із відзнакою магістра міжнародного та порівняльного бізнесправа.

З 2002 по 2007 рік працював юристом у київській юридичній фірмі «Бі. Сі. Томс енд Ко».

До 2010 року працював науковим співробітником на факультеті правничих наук Національного університету Києво-Могилянської академії, згодом — науковим співробітником та виконавчим директором Центру систем правової інформації факультету правничих наук.

З 2010 року став керуючим партнером українського представництва міжнародної фірми Wolf theiss в Україні.

Критика 
З 2015 року Тараса Думич є адвокатом російського кримінального авторитета Тамаза Сомхішвілі, відомого під прізвиськом «Тамаз Тобольський». Перша справа адвоката стосувалася позову Сомхішвілі до Київради та Київської державної міської адміністрації.

У 2007 році компанія Тамаза Сомхішвілі «Київ-Термінал» виграла тендер на реконструкцію Харківської площі в Києві. Однак роботи не було виконано, через що місто розірвало інвестиційну угоду. У 2018 році компанія Сомхішвілі подала позов до суду щодо компенсації «збитків та неотриманої вигоди» на суму в $98 млн. Суд першої інстанції частково задовольнив вимоги позивача. Далі Верховний суд направив справу на повторний розгляд до апеляційної інстанції.

На судовому засіданні у листопаді 2022 року стало відомо, що представник КМДА передав лист Міністерства юстиції, де із посиланням на інформацію ГУР Міноборони України повідомлялося про те, що Тамаз Сомхішвілі є громадянином Росії. Тарас Думич спростував це твердження у ЗМІ, стверджуючи, що Сомхішвілі є громадянином Великої Британії та «британським інвестором», і що його підзахисний 14 років не проживає в Росії.

Ряд українських блогерів, журналістів і політиків висловили обурення стосовно співпраці українського адвоката та російського авторитета, що підтримує війну в Україні. За даними публіциста Сергія Іванова, Тамаз Сомхішвілі проживав у Москві з 1995 по 2022 роки. Також Тамаз Сомхішвілі контролює авіаційну компанію TAM-management, яка працює на потужностях тбіліського авіазаводу, що є підрядником Міноборони РФ та ремонтує російські бойові літаки, що беруть участь у війні Росії проти України. За даними журналістів грузинського телеканалу ТВ Перший, головою спостережної ради заводу є Гіоргій Сомхішвілі, родич Тамаза Сомхішвілі. Іванов звернувся до СБУ, ОП, ВР, КМУ та НБУ з вимогою щодо внесення Тамаза Сомхішвілі до санкційного списку РНБО.

Правозахисник та активіст Олександр Аронець закликав міжнародну юридичну компанію Wolf theiss розірвати договір із адвокатом Тарасом Думичем через те, що він захищає особу, яка безпосередньо бере участь у війні проти України.

Згодом правозахисник Аронець оприлюднив аудіо, в якому адвокат російського кримінального авторитета застосовує образливі вислови на адресу президента Володимира Зеленського та транслює наративи російської пропаганди.

В інтерв'ю виданню «Весті» Тарас Думич заявив, що його клієнт справді мав бізнес у Росії, зокрема компанію Лукойл. Адвокат додав, що якщо справу не буде ухвалено на їхню користь, то він подаватиме позов до Міжнародного арбітражу. Також Думич зазначив, що «Сомхішвілі пропонував Києву мирову угоду, але погодився зачекати до кінця війни на іншу ділянку такого ж розміру, як Харківська площа».

Примітки